Diese Liste von Auktionsrekorden bei Vollblut-Jährlingen führt Auktionsergebnisse bei Vollblut-Pferden auf.

Einzelnachweise 

Pferderennsport
Pferdehandel
Liste (Pferd als Thema)